De Caro oder Decaro ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Decaro (* 1958), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Francisco De Caro (1898–1976), argentinischer Tangopianist und -komponist
 Julio De Caro (1899–1980), argentinischer Violinist und Komponist
 Lorenzo De Caro (1719–1777), italienischer Maler
 Lucio De Caro (* 1922), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mario De Caro (* 1963), italienischer Philosoph
 Marino Massimo De Caro (* 1973), italienischer Antiquar, Hochstapler und Kunstfälscher
 Raffaele De Caro (1883–1961), italienischer Politiker